Австрийская Бундеслига 2004/2005 () — 93-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
Сезон 2004/2005 на официальном сайте лиги 
Сезон 2004/2005 на rsssf.com 

2004/2005
Спорт в Австрии в 2004 году
Спорт в Австрии в 2005 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005